Римонде́, Рімонде () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 300 км на південь від Парижа, 80 км на північний схід від Ліможа, 20 км на схід від Гере.

Історія 

1 січня 2016 року Римонде і Парсак було об'єднано в новий муніципалітет Парсак-Римонде.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Римонде на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Римонде на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Крез